Eteoklész, Orkhomenosz királya, Andreusz fia
 Eteoklész, Oidipusz egyik fia
 Eteoklész vagy Eteoklosz, Iphisz fia

Lásd még: Tavagalavasz